Die Liste der Bodendenkmäler in Wesel enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Stadt Wesel im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen (Stand: November 2020). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Stadt Wesel eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Wesel
 Liste der Naturdenkmale in Wesel

Quellen 
 Liste der Bodendenkmäler der Stadt Wesel (Stand: November 2020)

Wesel
!Wesel
Kultur (Wesel)